Kabinett Milbradt bezeichnet folgende Landesregierungen Sachsens unter Georg Milbradt (CDU):
Kabinett Milbradt I (2002–2004)
Kabinett Milbradt II (2004–2008)